Flacey kan syfta på:
 Flacey, Côte-d'Or
 Flacey, Eure-et-Loir
 Flacey-en-Bresse